Mario Cutelli – giurista, filosofo e latinista italiano
 Salvatore Cutelli – partigiano e militare italiano
 Vincenzo Cutelli – vescovo cattolico italiano